Vitali Lakhmatov (né le  à Kiev en Ukraine) est un joueur professionnel ukrainien et suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il débuta junior avec le HC Ambrì-Piotta lors de la saison 1997-1998 mais fut rapidement amené à jouer chez les professionnels malgré son jeune âge. Le HC La Chaux-de-Fonds du second échelon suisse fut le premier à l'engager pour une saison professionnelle. Il retourna ensuite au HC Ambrì-Piotta mais cette fois dans la LNA. Il y passa cinq saisons avant d'aller jouer sous d'autres cieux.

Il s'engagea alors pour deux saisons avec le SC Langnau Tigers et deux autres avec le ZSC Lions. En 2008-2009, il tenta sa chance avec le club de sa ville natale, le HK Sokol Kiev en Ukraine. Malgré une bonne saison, il retourna jouer en Suisse sous les ordres de Serge Pelletier avec le HC Fribourg-Gottéron.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 ||HC Ambrì-Piotta U20 ||Jr. Élites A ||36 ||23 ||18 ||41 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1998-1999 ||HC La Chaux-de-Fonds ||LNB ||40 ||8 ||14 ||22 ||8 ||12 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|HC Ambrì-Piotta U20 ||Jr. Élites A ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||44 ||2 ||5 ||7 ||12 ||9 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|HC Ambrì-Piotta U20 ||Jr. Élites A ||9 ||5 ||7 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2000-2001||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||34 ||3 ||6 ||9 ||6 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|HC Ambrì-Piotta U20 ||Jr. Élites A ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||44 ||4 ||11 ||15 ||12 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||42 ||8 ||16 ||24 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2003-2004 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||46 ||14 ||21 ||35 ||14 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2004-2005 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||44 ||5 ||9 ||14 ||12 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|2005-2006 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||44 ||7 ||13 ||20 ||38 ||6 ||2 ||2 ||4 ||2 
|- 
|2006-2007 ||ZSC Lions ||LNA ||44 ||6 ||14 ||20 ||14 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2007-2008 ||ZSC Lions ||LNA ||50 ||5 ||8 ||13 ||16 ||17 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2008-2009 ||HK Sokol Kiev ||Vyschaïa Liga ||64 ||15 ||19 ||34 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||45 ||5 || 11|| 16|| 8|| 7|| 0|| 1||1 ||4
|- 
|2010-2011 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||42 ||4 || 5|| 9|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||39 ||5 ||7 ||12 ||8 ||9 ||2 ||2 ||4 ||4
|- 
|2012-2013 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA ||35 ||1 ||9 ||10 ||14 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2013-2014 ||HC Red Ice ||LNB ||45 || 9 || 30 || 39|| 16 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 
|- 
|2014-2015 || HC Red Ice ||LNB ||46 || 11 || 13 || 24 || 24|| 11 || 1 || 4 || 5 || 2 	
|- 
|2015-2016 || HC Red Ice ||LNB ||43 || 5 || 20 || 25 || 16 || 10 || 2 || 5 || 7 || 6 
|- 
|2016-2017 || HC Red Ice ||LNB ||43 || 9 || 8 || 17 || 14 ||4 || 1 || 0 || 1 ||  0 
|- 
|2017-2018 || GDT Bellinzone || ||20 || 8 || 19 || 27 || 12 || 8 || 1  || 4 || 5 || 14 
|- 
|2018-2019 || GDT Bellinzone ||  ||27 || 10 || 30 || 40 ||22 || 8 || 3 || 7 || 10 || 2 
|- 
|2019-2020 || GDT Bellinzone ||  ||27 || 14 || 32 || 46 ||10 || 6 ||2 || 3 ||	5 || 4 	
|-
| 2021-2022|| GDT Bellinzone ||  ||  ||

Internationales 

|2001 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1986
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont

Attaquant de hockey sur glace